MVFC ist eine Abkürzung für:
 Melbourne Victory FC
 Missouri Valley Football Conference

MVFC